La famille de Vanssay est une famille subsistante de la noblesse française, d'ancienne extraction originaire du Maine, maintenue noble et titrée baron d'Empire en 1811.

Histoire 
Fiefs : Blavous, de Bouy, de Bretel, du Colombier, de Conflans, de Coulouasné, de La Barre, de La Salle, de La Barre-lès-Conflans, de Montoté, de Rocheux...

Cette famille a été reçue aux Honneurs de la cour.

Personnalités 

 Charles-Achille de Vanssay (1779-1875), préfet français sous le Premier Empire, les Cent-Jours et la Seconde Restauration. 
 Pierre de Vanssay de Blavous (1869-1947), ingénieur hydrographe français.
 Robert de Vanssay (1886-1940), officier de cavalerie français, mort pour la France.
 Paul de Vanssay (1916-1944), résistant français au sein des maquis de l'Ain et du Haut-Jura, mort pour la France.

Armes et titres 
 Marquis de Vanssay (titre de courtoisie), pris lors des honneurs de la cour en juin 1789. Ce titre a été pris lors des honneurs de la cour en 1789 par Charles de Vanssay, le fils aîné et héritier porte le titre de comte de Vanssay (qui est également un titre de courtoisie) ainsi que la plupart des cadets.

 Baron de Vanssay et de l'Empire (lettres patentes du 27 décembre 1811)

Liste des barons de Vanssay et de l'Empire 
1811-1875 : Charles-Achille de Vanssay (1779-1875),  de Vanssay et de l'Empire (1811), haut-fonctionnaire, fils du précédent.
1875-1892 : Raymond de Vanssay (1816-1892),  de Vanssay et de l'Empire, fils du précédent.
1892-1943 : Pierre de Vanssay (1861-1943),  de Vanssay et de l'Empire, militaire, fils du précédent.

Le titre de baron de Vanssay et de l'Empire a été conféré par lettres patentes du 27 décembre 1811. Le titre s'éteint en Pierre de Vanssay  dont la fille Marguerite épousa un cousin, Guy de Vanssay, grand-père de l'actuel « marquis » de Vanssay.

Armoiries

Alliances

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
Albert Révérend, Armorial du premier empire : titres, majorats et armoiries concédés par Napoléon Ier (Volume 4 : Lettres P à Z), 1897, 420 pages, notice sur la famille de Vanssay p.349 (en ligne).

Article connexe 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)
 Liste des familles de la noblesse française d'Ancien Régime (L à Z)
 Armorial des familles du Maine

Liens externes 
 généalogie en ligne

Famille française
Famille noble française
Famille d'Anjou et du Maine